

Letteratura 
Lolita – romanzo del 1955 di Vladimir Vladimirovič Nabokov

Cinema 
Lolita – film muto del 1918 diretto da Ugo Falena
Lolita – film di Stanley Kubrick del 1962 tratto dal romanzo di Nabokov, che collaborò alla stesura della sceneggiatura
Lolita – film di Adrian Lyne del 1997 tratto dal romanzo di Nabokov e remake dell'omonimo film di Kubrick
Lolita - I peccati di Hollywood (Quiet Days in Hollywood) – film del 1997 diretto da Josef Rusnak

Musica 
Lolita, romanza scritta da Arturo Buzzi-Peccia (1892)
 Lolita – cantante austriaca
 Lolita – cantante italiana
 Lolita – cantante spagnola
 Lolita – singolo di Celine Dion del 1987
 Lolita – album di Cristiano Malgioglio del 1993
 Lolita – singolo di Samuele Bersani del 1997
 Lolita – canzone di Lana Del Rey del 2012
 Lolita – singolo dei Two Fingerz del 2015

 Teatro Lolita'' – opera teatrale di Edward Albee, tratta dall'omonimo romanzo di Vladimir Nabokov

Altro 
Lolita – termine nato dal romanzo di Nabokov, usato per indicare le potenzialità di seduzione e di fascino erotico proprie di molte adolescenti
Lolita – forma ipocoristica del nome proprio di persona femminile Dolores
Lolita – città del Texas
Moda Lolita – moda e sottocultura di origine giapponese